Godfried Salomonson (1838-1911), Nederlands industrieel
Joseph Lion Salomonson (1862-1905), Nederlands koopman
Fanny Salomonson (1891-1971), Nederlands schrijfster
Herman Salomonson (1892-1942), Nederlands journalist
Barend Joseph Salomonson (1894-1965), Nederlands medicus
Hein Salomonson (1910-1994), Nederlands architect